Юрий Капралов:
 Капралов, Юрий Дмитриевич — советский писатель.
 Капралов, Юрий Семёнович (род. 1943) — советский, российский дипломат.